Die Abkürzung DCU steht für:
 D.C. United, einen Fußballverein aus Washington D.C.
 DC Universe (Franchise), ein Film-Franchise über das fiktive Universum von DC Comics
 DC-Universum, die Gesamtheit aller in den DC-Comics auftauchenden Charaktere, Orte, Planeten etc.
 DCU Center, eine Mehrzweckarena in Worcester, Massachusetts
 Delphi Compiled Unit, eine vorkompilierte Objektdatei der Programmiersprache Delphi
 Deutsche Classic-Kegler Union, einen deutschen Sportverband
 Digital Federal Credit Union, eine Genossenschaftsbank mit dem Hauptsitz in Marlborough, Massachusetts
 Dublin City University, eine irische Universitäten von Dublin im Stadtteil Glasnevin
 Pryor Field, einen Regionalsflughafen in Decatur (Alabama) nach dem IATA-Code

DCU